Meregalli bezeichnet:

 einen italienischen Automobilhersteller, siehe Automobili di Guido Meregalli

Meregalli ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Meregalli (1894–1959), italienischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Massimo Meregalli (* 1971), italienischer Motorradrennfahrer und -teammanager